

Patronyme
 André Verdet-Kléber, (1899-1988), producteur, documentariste et réalisateur français ;
 André Verdet, (1913-2004), poète, peintre, sculpteur et céramiste français ;
 Émile Verdet, (1824-1866), physicien français ;
 Gilles Verdet, (né en 1952), écrivain français de roman policier ;
 Ilie Verdeț, (1925-2001), homme politique roumain ;
 Louis Verdet, (1744-1819), prêtre et homme politique français ;
 Pierre Verdet, (1950-2023), journaliste et écrivain français ;
 Félix-Marie Verdet, (1904-1992), prélat français ;
 Jean-Pierre Verdet, (1932-), mathématicien, astronome, historien de l’astronomie.

Chimie
 Le Verdet, (ou Acétate de cuivre), est un composé chimique.

Homonymie
Homonymie de patronyme